Лунинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Лунинское сельское поселение — входит в Неманский район Калининградской области
 Лунинское сельское поселение — входит в Лунинский район Пензенской области